Velika Grabovnica je lahko:
 Velika Grabovnica, Brus (Srbija)
 Velika Grabovnica, Leskovac (Srbija)